Чемпионат Польши по футболу 1928 — 2-й сезон Чемпионата Польши по футболу. Победа во второй раз досталась Висле. Лучшим бомбардиром сезона стал Людвик Гинтель забивший 28 голов в сезоне. Так же в чемпионат пришла ещё одна команда Краковия.

Информация 
 Чемпион Польши: ФК Висла (Краков)
 Вице-чемпион: ФК Варта (Познань) 
 Вылит: ФК Хасмонея (Львов), Шлёнск (Свентохловице), ТКС (Торунь).

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Historia I ligi polskiej w statystyce

1928
Польша
Спорт в Польше в 1928 году